Die Vietnam Open 2005 war ein Tennisturnier, das vom 26. September bis 2. Oktober 2005 in Ho-Chi-Minh-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Teppichboden ausgetragen.

Der Schwede Jonas Björkman gewann im Einzel den letzten seiner 6 Einzeltitel und setzte sich im Finale gegen Radek Štěpánek durch, der in seinem dritten Einzelfinale erneut nicht gewinnen konnte. Im Doppel gewann Lars Burgsmüller und Philipp Kohlschreiber aus Deutschland ihren ersten und im Fall von Burgsmüller auch einzigen Doppeltitel. Die anderen Finalisten waren Ashley Fisher und Robert Lindstedt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld lag bei 355.000 US-Dollar, die finanziellen Verbindlichkeiten bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 16 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 13 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 14 kB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt